Чаберт де Барбейра,(, ; 1185 — 1275) — феодал и военный лидер сопротивления Окситании в течение Альбигойского крестового похода, катарский верующий и участник испанской Реконкисты, вассал Транкавелей и один из злейших врагов франкских оккупантов Окситании, начиная от Симона де Монфора и заканчивая Людовиком IX.

Биография 
Чаберт де Барбейра был ровесником Раймунда-Роже де Транкавеля — он родился в 1185 году в каструме (укреплённой деревне) Барбейра у подножия горы Аларик с одноимённым замком (недалеко от Каркассона). Название горы отсылает к вестготскому прошлому Окситании — по легенде, у её подножия покоятся останки короля Алариха.

Чаберт (Ксаверий) был сыном Гильёма Шаберта де Барбейры и дамы де Каваньяк, у него было два брата — Раймон Эрменгауд и Арнаут Гильём, и сестра Кондорс. Семейство это уже не в первом поколении принадлежало преимущественно к катарским верующим.

Замок Керибюс, сеньором которого был де Барбейра, сдался королевским войскам только в 1255 году (через 11 лет после Монсегюра) и иногда называется «последним бастионом катаризма» (хотя вернее говорить о последнем оплоте окситанского сопротивления).

К сожалению, до нас практически не дошли имена рыцарей, оборонявших Каркассон бок о бок с Раймоном-Рожером, однако есть все основания предположить, что Чаберт де Барбейра был среди них. В том же печальном для Окситании 1209 году он теряет и вновь отвоёвывает у франков замок Аларик, но год спустя он снова вынужден отступить. Молодой де Барбейра, однако, не опускает рук — в 1210 году он нападает на замок Монтлаур, и хотя и здесь он в итоге терпит поражение, блестящее военное будущее у него ещё впереди.

Он поступает на службу к графу Тулузскому Раймунду VI, и участвует в великой обороне Тулузы 1217—1218 годов, то есть становится свидетелем смерти Симона Монфора — 25 июня 1218 года. В 1219 году де Барбейра участвует в битве при Базьеже, победоносной для окситанцев — когда Раймон Младший с графами де Фуа и де Комменж разбил наголову крестоносцев Амори де Монфора.

Несколько позже де Барбейра, подобно многим другим окситанским файдитам, связывает свою судьбу с графами Руссильона, а также королями Арагона — сюзеренами Тренкавелей. В 1223 году, на службе у графа Нуньо Санча, во время одной из междоусобных войн, он командует гарнизоном руссильонской столицы Перпиньяна, обороняя его от ещё одного вассала Арагона, Гильёма де Монкада (чьим пленником становится во время одной из вылазок). В 20-е годы XIII века.

Восстание в Лагендоке 
При дворе Нуньо Санча Шаберт встречает других «великих файдитов» — Оливье де Термеса и молодого Раймона Тренкавеля, вернувшего (в 1220—1224 годах) и вновь потерявшего (в 1226—1227 годах) свои четыре виконтства Безье-Альби-Каркассон-Разес. В 1229 г. отправляется вслед за Нуньо Санчем и королём Хайме I, сыном погибшего при Мюре Педро Арагонского и двоюродным братом Тренкавеля, на завоевание острова Майорка. Видимо, именно в битвах за Майорку в 1229—1231 годах Чаберт и получает своё прозвище «Leo de combat» (Лев битвы), отличившись военным опытом и редкостной отвагой.

13 сентября 1229 года он сражается бок о бок с самим королём в сражении при ла Серра де Портопи, завершившимся победой каталонцев/арагонцев, а во время осады цитадели Аль-Майурга (нынешняя Пальма де Майорка) Чаберт прославился тем, что построил «кошку» (осадное орудие) и разработал план подземных ходов. В награду файдит получает земли в Руссильоне и Фенуйедес (в том числе замок Пюилоранс), и в 1233 году женится на Сабелии де Паркольс. Детьми его от этого брака были дочь Чаберта и сын Гильем Бернард.

В 1235 году инквизитор Феррер (тот самый, который впоследствии будет допрашивать оставшихся в живых защитников Монсегюра) отлучает де Барбейру от Церкви — хоть Чаберт и был катарским верующим, но отлучение влекло за собой чисто практические негативные последствия. Известно, что де Барбейра признал свои еретические убеждения сам.

В 1240 году де Барбейра, вместе с Оливье де Термес, принимает участие в восстании файдитов под предводительством Раймона Тренкавеля, конечной целью которого было завоевать Каркассон и освободить владения виконта, тогда ещё законные, от оккупантов. Поначалу файдитам сопутствовала удача — де Барбейра захватил крепости Агилар и Монреаль, аббатство Монтолье. Осада Каркассона началась 9 сентября; и хоть армия файдитов и заняла каркассонские предместья Сан-Висенс и Сан-Микель, не без помощи жителей, крепость Сите, занятая гарнизоном французского сенешаля, продержалась до подхода подкреплений короля Людовика — 12 октября окситанцы сняли осаду. Но и это не было крахом надежд файдитов — в 1242 году Тренкавель, а вместе с ним и Барбейра присоединяются к восстанию Раймунда VII. После окончательного поражения и подчинения графа Тулузы Чаберт де Барбейра возвращается в Руссильон.

Последующая жизнь 
В 1243 году виконт Пейре де Фенуйет назначает Чаберта опекуном своего сына Юга де Сейссака; де Барбейра, таким образом, становится наиболее влиятельным сеньором области Фенуйедес, и фактически главнокомандующим рыцарей-файдитов, которые ещё 12 лет будут сопротивляться королевским войскам — особенно в замках Пюилоран, Фенуйет и Керибюс.

Арагонский доминиканец Рамон де Пеньяфорт, по просьбе католического короля Хайме I Арагонского, ходатайствует перед самим папой за катарского верующего, ссылаясь на военные заслуги перед христианством и раскаяние в ереси (что доподлинно не известно было ли таковое) Папское прощение он получает, и отлучение с него и его семейства снимается. Тем не менее, Чаберт де Барбейра только в 1255 г. сдаёт замок Керибюс, последнее «орлиное» гнездо файдитов, королю Франции Людовику и его верному слуге Оливье де Термес, бывшему другу де Барбейры, потерявшему надежду отвоевать независимость и примирившемуся с французской короной в 1247 году. А в 1258 году по Корбейльскому договору между Людовиком и Хайме к Франции отходит вся область Фенуйедес. Чаберт де Барбейра возвращается в Руссильон, где заключает второй брак с Эсклармондой де Конат — с ней у него тоже будет двое детей, сын Чаберт и дочь Элисенда.

Чаберт прожил очень долгую для своей эпохи жизнь — последнее упоминание о нём мы встречаем в 1275 году (на тот момент ему было 90 лет, неслыханный возраст по тем временам, и он был в добром здравии и твердой памяти), когда он присутствовал на свадьбе короля Майорки Хайме II и Эсклармонды де Фуа (правнучки знаменитого «рыжего графа» Раймунда Роже де Фуа).

С ним ушла целая эпоха. К концу XIII века файдитов, защитников катарской церкви, практически не осталось.

См. также 
 Катары
 Альбигойцы
 Файдиты
 Альбигойский крестовый поход

Библиография 
 Xacbert de Barberà, lleó de combat, 1185—1275: Biografia. — Catalan Edition, 1989. — (Collecció "Assaig")

Примечания 

Рыцари Европы XIII века
Катары
Ереси
Рыцари
Окситания